

Geografia

Austria 
 Fels am Wagram – gmina targowa w kraju związkowym Dolna Austria, w powiecie Tulln

Luksemburg 
 Fels – niemiecka nazwa gminy Larochette

Osoby 
 Edwin Fels – niemiecki geograf
 Izrael Fels – polski lekarz
 Laurent Fels – luksemburski pisarz
 Ludwig Fels – niemiecki pisarz

Inne 
 fels – moneta

Zobacz też 
 Felsen
 Wenus z Hohle Fels